Kaluđerovac, naselje u Ličko-senjskoj županiji.
Kaluđerovac, jezero u sastavu Plitvičkih jezera